Група 8 періодичної системи елементів — позначення хімічних елементів 8 групи періодичної системи елементів за номенклатурою IUPAC. Має альтернативну назву підгрупа заліза.

До підгрупи належать хімічні елементи Залізо, Рутеній, Осмій та Гасій. Всі вони належать до важких металів.

Ще одне дещо старіше визначення групи заліза охоплює хімічні елементи Залізо, Кобальт та Нікель (група VIIIA (IUPAC 1970) чи VIIIB (Demming 1923). Зараз це визначення виходить з ужитку.

Разом із платиноїдами ці три метали — залізо, кобальт та нікель зараховують до залізо-платинової групи.

Галерея

Джерела 
 Holleman-Wiberg. Lehrbuch der anorganischen Chemie. Walter de Gruyter. Berlin. New York. 1995. ст 1504. ISBN 3-11-012641-9. 
 
 
 
 
 
 Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan. (1997), Chemistry of the Elements (2nd ed.), Oxford: Butterworth-Heinemann, ISBN 0-08-037941-9
 F. Albert Cotton, Carlos A. Murillo, and Manfred Bochmann, (1999), Advanced inorganic chemistry. (6th ed.), New York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5
 Housecroft, C. E. Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall, ISBN 978-0-13-175553-6

0